Козики — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Козики — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Козики — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Козики — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Козики — деревня в Суздальском районе Владимирской области.